El Postureig de Lleida és una dinàmica emmarcada en el lleidatanisme del  que es començà a desenvolupar a partir de l'any 2013 a través de les xarxes socials. La iniciativa, dinamitzada per una figura anònima, el Sr. Postu. Combina l'humor sobre l'anomenat postureig (gestos o posicionaments que hom duu a terme guiat per les aparences i l'opinió aliena més que per una motivació genuïna), l'humor basat en tòpics lleidatans (així com l'autoafirmació d'un cert orgull lleidatà) i la realització d'accions solidàries i de recaptació de fons destinats a diverses associacions i entitats de Ponent. L'any 2018, després d'haver recaptat i destinat més de 100.000 euros a iniciatives solidàries, Postureig de Lleida va ser distingit amb una menció especial dels premis Empresa Solidària de Lleida.

Història

De l'humor a les iniciatives solidàries 
El 23 de març de 2013, en plena proliferació de perfils a les xarxes socials dedicats a les diverses facetes del postureig, es crearen perfils a Twitter i Facebook dedicats al postureig de Lleida. Les primeres intervencions eren purament humorístiques i en clau clarament lleidatana, però ja al setembre d'aquell mateix any el dinamitzador d'aquests perfils aprofità l'embranzida de l'humor lleidatanista per reconduir un acudit semàntic (la publicació d'una imatge inspirada en l'icònic "I ♥ NY" de Milton Glaser amb el lema "I ♥ popes" —terme propi del català nord-occidental per referir-se als pits—) en una iniciativa solidària: la confecció i venda de xapes amb aquest lema per tal de destinar els beneficis obtinguts —3600 euros, que l'any 2014 ja s'havien incrementat fins a superar els 5000 €— a ADIMA, l'Associació de Dones Intervingudes de Mama. La bona rebuda per part de la població va animar al dinamitzador dels perfils a repetir l'experiència tot dissenyant i posant a la venda una xapa amb el lema "I ♥ bigotis" —evocant la iniciativa Movember— per tal de destinar els beneficis obtinguts a l'Institut de Recerca Biomèdica i per crear una unitat funcional de càncer de pròstata a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i a l'Hospital de Santa Maria.

La bona rebuda d'aquests gestos solidaris es veié seguida de la realització de quatre iniciatives més de disseny i venda de xapes amb diverses versions del lema "I ♥…", amb la intenció de destinar els beneficis a quatre entitats lleidatanes més. En aquest cas es tractà de les xapes "I ♥ Boira", "I ♥ Peluts", "I ♥ Aplec" i "I ♥ Somriures", amb les que s'aconseguí aplegar més de 20000 euros que foren destinats respectivament a ajudar persones sense llar —a través de la Fundació Arrels de la comunitat de Sant Ignasi de Loiola de Lleida—, les protectores d'animals lleidatanes —Amics dels Animals del Segrià, la protectora Lydia Argilés i ProGat—, a ajudar persones en risc d'exclusió social —a través de Creu Roja i Càritas Lleida— i a ajudar Down Lleida, una entitat lleidatana que vetlla pel benestar de persones amb Síndrome de Down i treballa per ajudar-les a incorporar-se de manera activa dins la societat.

Consolidació 
El perfil de Facebook del postureig de Lleida va superar els 10.000 seguidors el febrer de 2014, circumstància que va impulsar al dinamitzador a celebrar-ho amb una Postuparty, un esdeveniment festiu que aplegà 1500 persones en una sala de festes de Lleida i que se saldà amb la recaptació de 1000 euros que novament foren destinats a iniciatives solidàries. No obstant això, el salt qualitatiu a nivell de ressò mediàtic del postureig de Lleida tingué lloc l'estiu de 2014, quan la iniciativa #fruitadelleidachallenge esdevingué viral.

La proposta, clarament inspirada en lIce Bucket Challenge, consistia a compartir un vídeo o una fotografia consumint fruita produïda a Lleida i reptar a persones a repetir l'acció. Aquesta iniciativa tenia com a objectiu promoure el consum de fruita cultivada per agricultors i cooperatives de l'àrea de Lleida, fomentant el consum de proximitat i ajudant un sector que l'estiu d'aquell any es veié perjudicat per la crisi de preus i el veto rus a les exportacions de fruita d'Espanya. El fenomen esdevingué ràpidament viral gràcies al gran nombre d'adhesions i al ressò obtingut pel suport que hi donaren figures molt destacades tant del panorama català com espanyol, i fou el moment que el postureig de Lleida va passar a ésser conegut més enllà de les terres de Ponent.

Durant la campanya de Nadal de 2014 es va dur a terme una nova iniciativa solidària, aquest cop amb l'objectiu de recaptar fons pel Banc dels Aliments de Lleida mitjançant la venda de xapes amb el lema "I ♥ Allioli", amb les que s'aconseguí aplegar 1.400 €.

Lo #Postullibre 
L'èxit aplegat des del moment que es crearen els diversos perfils del postureig de Lleida a les xarxes socials va engrescar al seu dinamitzador a publicar un llibre on es repassa la història del postureig de Lleida mitjançant un recull de publicacions, comentaris, tweets i contextualitzacions del mateix dinamitzador d'aquests perfils. El llibre, titulat Sóc de l'Oest. Lo #Postullibre del Sr. Postu fou un èxit de vendes per Sant Jordi 2015 a Lleida, de tal manera que —ja abans de la diada— la primera edició, de 3000 exemplars, ja va haver d'ampliar-se amb una segona edició de 1500 llibres més per poder fer front a la demanda. Novament, i en la línia de les iniciatives solidàries que caracteritzen el Postureig de Lleida, part dels beneficis obtinguts per la venda del llibre es destinen a donatius a diverses entitats i associacions sense ànim de lucre de Ponent.

Època recent (2015-present) 
Un cop consolidat com un dels fenòmens més influents de Ponent dels darrers anys, Postureig de Lleida ha mantingut les activitats i el tarannà que l'han caracteritzat des dels seus inicis. Les iniciatives solidàries -acompanyades del preceptiu disseny i comercialització de xapes amb versions del lema "I ♥…"- continuen vertebrant la seva activitat tot i que actualment estan notablement diversificades, car ja s'ha arribat a la vintena de dissenys i entitats col·laboradores. A més, en aquesta època també es presentaren i comercialitzaren altres productes, com la postubirra o el postucaganer, creats amb la intenció de diversificar l'origen de les donacions. L'any 2016, el conjunt d'iniciatives solidàries resultà en una recaptació de 10.000 euros, una xifra que l'any següent s'enfilà fins als 25.000.

Paral·lelament, Postureig de Lleida ha continuat dinamitzant les xarxes socials amb aportacions humorístiques i reivindicatives de la realitat lleidatana, algunes d'alta viralitat. No obstant això, és en aquesta època que aquesta iniciativa transcendeix l'àmbit purament solidari, humorístic o de comentari per entrar als cercles del debat social i fins i tot polític. Així doncs, Postureig de Lleida ha estat incorporat com una faceta més a tenir en compte dins del fenomen del lleidatanisme més recent, i des de Postureig de Lleida també s'ha participat activament d'iniciatives relacionades amb el procés independentista català.

Sr. Postu 
L'activitat del postureig de Lleida és dinamitzada per una figura anònima, coneguda com a Sr. Postu, que administra els perfils en les xarxes socials d'aquest moviment, crea continguts i lidera les diverses iniciatives que s'han anat duent a terme. Malgrat la seva popularitat a l'entorn lleidatà, l'anonimat es manté perquè a les aparicions públiques del Sr. Postu, aquest sempre vesteix una màscara de Spiderman, duu ulleres de sol i un barret de palla dels que hom acostuma a dur durant l'Aplec del Caragol. En diverses ocasions, el Sr. Postu ha manifestat que prefereix restar en l'anonimat tant per mantenir una certa privacitat —en tant que el Sr. Postu i qui hi ha darrere d'aquesta iniciativa no sempre comparteixen les visions i opinions que es manifesten públicament— i perquè la seva voluntat és que el protagonisme de les iniciatives solidàries i humorístiques del postureig de Lleida no recaigui en la persona que les dinamitza, sinó en l'efecte que s'aconsegueix.

Bibliografia

Notes

Referències

Enllaços externs 
 

Cultura de Lleida
Dècada del 2010 a Catalunya